Пи́нега — посёлок в Архангельской области. Находится в Пинежском районе, но не является его центром (райцентр — Карпогоры). Административный центр сельского поселения МО «Пинежское». В 1780 — 1925 гг. — уездный город.

Этимология 
Исторически местность  называлась Пинежский волок. Ныне по километровому сухопутному маршруту волока проложен канал Кулой-Пинега.
 
Топоним Пинега происходит от названия одноимённой реки, на которой расположен посёлок.

Связь названия Пинега с финскими значениями peni, penikka — «собака» и joki — «река» по М. Фасмеру является недостоверной.Возводится к прибалтийско-финскому прилагательному pieni «маленький, короткий», оформленному речным суффиксом -га, рудиментом прибалтийско-финского -jogi «река».

…топоним Пинега присваивался рекам, являвшимся участками водных (водно-волоковых) путей и служившим для сокращения дороги.

География 
Посёлок расположен на правом берегу реки Пинеги (правый приток Северной Двины). Через посёлок проходит автодорога «Архангельск — Белогорский — Гбач — Пинега — Совполье — Кимжа — Дорогорское — Мезень». К северу от посёлка находится деревня Воепала, к югу — деревня Цимола. Северо-восточнее посёлка Пинега находится канал «Кулой-Пинега», который соединяет Пинегу в самой северной её точке с рекой Сотка (так в верхнем течении называется Кулой).

История 
Пинега — один из древнейших населённых пунктов Архангельской области. На деревянном «цилиндре-замке́» (пломбе) № 11, найденном в 1991 году в ходе раскопок в Новгороде, в слое XII века, имеется княжеский знак в виде трезубца и надпись: «В Пинезе 3 тысяче».

Указом императрицы Екатерины II в 1780 году, на месте упразднённого Кеврольского уезда и части Двинского уезда был образован Пинежский уезд Архангельской области Вологодского наместничества, а Пинега стала уездным городом. Ранее это был погост Пинежский волок в Двинском уезде Архангелогородской губернии.

Пинега до 1927 года была административным центром Пинежского уезда.

В 1927—1929 годах Пинега была в составе Архангельского уезда. В 1929 году при образовании Северного края РСФСР на территории Сурской, Карпогорской и Пинежской волостей Архангельского уезда (бывшего Пинежского) Архангельской губернии были выделены два района: Карпогорский и Пинежский. До 1959 года Пинега была райцентром Пинежского района, когда 2 района были объединены в единый Пинежский район, но с центром в Карпогорах.

Долгое время Пинежье являлось местом ссылки. Так, фаворит царицы Софьи, Василий Васильевич Голицын провёл здесь последние годы жизни и по смерти был захоронен в Красногорском мужском монастыре на Красной Горке (самом высоком месте Пинежского района в 15-ти км от посёлка Пинега). 

К числу известных каторжан можно также отнести несколько революционеров Климента Ворошилова и Алексея Рыкова а также Александра Серафимовича, арестованного в связи с делом о покушении на Александра III (организатор теракта Александр Ильич Ульянов, брат В. И. Ленина) и сосланным сюда в период 1887—1901 годах. Именно здесь под псевдонимом Александр Серафимович он написал свой первый рассказ «На льдине».Осенью 1911 года был сослан в Пинегу  писатель Александр Грин.

В период интервенции Пинега была занята англо-американскими войсками. C конца 1918 по начало 1920 года — центр Пинежского/Пинежско-Мезенского войскового района Северной Армии генерала Миллера. Командующим войсками был полковник П. А. Дилакторский,затем генерал П. П. Петренко.

Пинежские леса являлись местом расположения исправительно-трудовых лагерей Пинежского отделения ГУЛага — Кулойлага.

Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 года Пинежский район был приравнен к районам Крайнего Севера в плане социальных льгот, а с 1993 года Правительственным указом Пинежье отнесено к районам Крайнего Севера Российской Федерации.

Достопримечательности 

В Пинеге сохранился исторический облик центральной части города, называемой жителями посёлка издавна «Володинским кварталом». Ныне на Пинежье реализуются комплексные программы развития христианского паломнического туризма. 

Расположенные поблизости, в Голубино, карстовые пещеры, самая известная из которых — Голубинский провал, стали одним из любимых мест почитателей экстремального туризма. На сегодняшний день вход в пещеры закрыт на замок и два раза в день туда водятся организованные туристические группы. Под Пинегой находится государственный природный «Пинежский заповедник». Имеется туристический комплекс с горнолыжной базой, организуются экскурсии. Не менее известен водопад «Святой источник», расположенный в нескольких километрах от Голубино. От автодороги «Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень» к нему проложена экологическая тропа.

Культура 
В посёлке Пинега находится филиал Архангельского областного краеведческого музея — Пинежский краеведческий музей.

Ежегодно проводятся праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Пинеги, в августе 2027 года Пинега отметит  своё 890-летие.

В произведении Валентина Пикуля «Звёзды над болотом» действие происходит в уездном городе Пинега. Писатель Александр Грин, отбывавший в Пинеге ссылку, описывает в своём рассказе «Сто вёрст по реке» путь из Пинеги в Архангельск.

Маршал Советского Союза Ворошилов К. Е. написал такой отзыв:

Пинега Архангельской губернии, куда я был определён для отбывания ссылки, оказалась замечательным городом, красиво расположенным на небольшой возвышенности вдоль берега реки. Прибыв в Пинегу под конвоем полицейского стражника, я моментально почувствовал в местных жителях русскую широту и удаль. Всё это удивляло и восхищало.

В 2008 году в Пинеге и окрестных деревнях киностудия «Ленфильм» провела съёмки кинофильма «Верую!» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Действует 2 гостиницы: одна в центре, другая на окраине, где находился ранее Аэропорт. Четыре оператора сотовой связи — МТС и МегаФон, Билайн, Tele2 Россия.

Население 

Население посёлка, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляло 3225 человек.

В 1861 году в Пинеге проживало 372 души мужского пола и 294 души женского пола, временно проживающих было 42 д. м. п., 5 ж. п. Не считая же войск, численность населения города составляла 596 душ обоего пола.

Знаменитые уроженцы 
 Дежнёв Семён Иванович — выдающийся русский мореход, путешественник, исследователь. Установлен факт происхождения Дежнёва из Волокопинежской волости.
 Георгий Александрович Алексеев — Герой Советского Союза.
 Лев Германович Лейбсон — знаменитый русский физиолог
 Петров Георгий Иванович — учёный в области гидроаэромеханики и газовой динамики

Радио 
 69,77 ЮFM ПЛАН
 101,6 FM Маяк

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки

Карты 
 Посёлок Пинега. Публичная кадастровая карта
 Пинега на карте Wikimapia 
 [mapq38.narod.ru/map1/q38111112.html Топографическая карта Q-38-111,112. Пинега]
 Топографическая карта Q-38-111-C,D 

Населённые пункты России, утратившие статус города
Населённые пункты Пинежского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области